Голден има више значења:
 Голден (Мисури)
 Голден (Нови Мексико)
 Голден (Илиноис)
 Голден (Колорадо)
 Голден (Мисисипи)
 Голден, Естабло (Тихуана)